AAP est un sigle (ou code) qui peut désigner :

 Aam Aadmi Party, parti politique indien ;
 Administration d'affichage et de publicité, agence d'affichage de presse, filiale des NMPP, spécialisée sur le réseau des kiosques ;
 Anti-agrégant plaquettaire, en médecine ;
 Association Alexandre-Potier, association française pour le développement et la santé à Madagascar ;
 APA, association spécialisée dans le domaine psychiatrique aux États-Unis ;
 Association des avocats et avocates de Province, au Québec ;
 Appel à projets ;
 Association athée portugaise ;
 Australian Associated Press, agence de presse australienne.

 .